

События 

 5 января — Генрих II подписывает указ о передаче управления княжеством Капуя Пандульфу Теанскому.
 26 июня — празднование освящения кафедрального собора Святого Мартина в Утрехте.
 Продление и дополнение немецко-французского договора 1006 года.
 Викинги, под предводительством Торера-Собаки, совершили поход в Биармию.
 1023—1048 — Восстановление в Иерусалиме церкви и бенедиктинского монастыря св. Марии Латинской, а также странноприимного дома, он же госпиталь для паломников-мужчин.
 Халифом Кордовы стал Абд ар-Рахман V (до 1024).
 Аббад I стал эмиром Севильи.
 1023—1091 — Севильский эмират. Династия Аббадитов.
 1023—1042 — Эмир Севильи Абу-л-Касим Мохаммед I.
 Императором Китая становится Жэнь-цзун из династии Сун (правил до 1063).
 Война Мстислава Владимировича Храброго с касогами, где князь одержал победу, захватив семью князя касогов и наложил на касогов дань.
 Ярослав Владимирович Мудрый уступил Муром брату князю Мстиславу. Мстислав Владимирович не доволен.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1023 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1023 году

См. также

Примечания